Lacona kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lacona, Livorno, ort, Toscana, Provincia di Livorno,

USA 

 Lacona, Iowa, ort, Warren County, 
 Lacona, New York, ort, Oswego County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar